Группа B чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2000 — турнир под эгидой ИИХФ, который проходил с 13 по 19 декабря 1999 года в столице Белорусии Минске.
Это был последний турнир группы В рамках чемпионата мира среди молодёжных команд. Первый турнир состоялся в 1979 году.
По решению Международной федерации хоккея с 2001 года, вместо этого турнира, стал проводиться Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Белоруссии пришла из Группы А, Сборная Италии пришла из Группы С, остальные — с прошлого турнира Группы В чемпионата мира 1999 года.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
 Турнир проводился с учётом игр предварительного раунда:
  —  2 : 1
  —  9 : 4

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 Турнир проводился с учётом игр предварительного раунда:
  —  4 : 2
  —  4 : 2

Время местное (UTC+2).

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика. Архив. iihf.com
 Чемпионат мира среди молодёжных команд. Архив hokej.sfrp.cz
 Информация о турнире passionhockey.com

1999 год в хоккее
Декабрь 1999 года
Спорт в Белоруссии в 1999 году
М*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Международные спортивные соревнования в Минске
Чемпионаты мира в Белоруссии